Gergely Zoltán (1973) szobrász
 Gergely Zoltán (?) író, forgatókönyvíró, rendező